Objektum, idegen eredetű szó egyes dolog, tárgy, épület, műtárgy, létesítmény megjelölésére
 Objektum, a programozásban változók, függvények és eljárások speciális egysége